

Toponyme

Mer Baltique 
 Livonia ou Livonie, nom donné par les Allemands aux régions de la côte de la Mer Baltique conquises par eux au  et utilisé par la suite selon les périodes historiques pour désigner des territoires de la Baltique orientale avec des périmètres géographiques différents.

États-Unis 
 Livonia, ville américaine de l'État du Michigan ;
 Livonia, un village situé à l'ouest du comté de Putnam, dans le Missouri ;
 Livonia, ville dans l'État de Louisiane, dans la paroisse de Pointe Coupée ;
 Livonia, ville dans l’État de New York ;
 Livonia, village, dans l’État de New York.

Divers 
 Livonia, un yacht lancé en 1871.